Владимир Шевелёв:
 Шевелев, Владимир Анатольевич (род. 1970) — советский и российский актёр.
 Шевелев, Владимир Кузьмич (1928—2005) — советский инженер, конструктор.
 Шевелев, Владимир Леонидович (род. 1948) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Шевалёв, Владимир Петрович (1924—2006) — советский и российский краевед, писатель, создатель геологического музея.
 Шевелев, Владимир Яковлевич (1922—1989) — советский игрок в хоккей с мячом, футболист. Тренер.